История технологии — история развития технологий, или история совершенствования методов, процессов и материалов, используемых в различных отраслях деятельности человека, а также история научного описания способов технического производства; в узком — комплекс организационных мер, операций и приёмов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом.

История 
Технология включает в себе методы, приемы, режим работы, последовательность операций и процедур, она тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, используемыми материалами.

Современные технологии основаны на достижениях научно-технического прогресса и ориентированы на производство продукта: материальная технология создаёт материальный продукт, информационная технология (ИТ) — информационный продукт. Технология это также научная дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая способы и инструменты производства. В быту технологией принято называть описание производственных процессов, инструкции по их выполнению, технологические требования и пр. Технологией или технологическим процессом часто называют также сами операции добычи, транспортировки и переработки, которые являются основой производственного процесса. Технический контроль на производстве тоже является частью технологии. Разработкой технологий занимаются технологи, инженеры, конструкторы, программисты и другие специалисты в соответствующих областях.

Момент перехода от искусства к технологии фактически создал современную человеческую цивилизацию, сделал возможным её дальнейшее развитие и совершенствование. Со временем технологии претерпели значительные изменения, и если когда-то технология подразумевала под собой простой навык, то в настоящее время технология — это сложный комплекс знаний ноу-хау, полученных порою с помощью дорогостоящих исследований.

Донеолитическая техника 

Первая историческая эпоха получила название каменный век, так как древнейшая техника изготавливалась из камня. Наиболее примитивной техникой этого периода считался эолит<ref>Зворыкин А. А., Осьмова Н. И., Чернышев В. И., Шухардин С. В. История техники. — М.: Наука, 1962. С.24</ref>, однако сейчас первым каменным орудием признано рубило (его изготавливали ещё архантропы-эректусы в шелльский период) и скребло. Неандертальцы владели техникой «искусственного добывания огня». К совершенной каменной индустрии относится каменный топор. Для измельчения зерна применялась зернотёрка. В эпоху мезолита появились копье и лук, который позволил убивать птиц и животных с расстояния в 100—150 метров.

 Техника древних цивилизаций 

Появлению цивилизаций способствовало земледелие, появившееся в эпоху неолита. Земледелие способствовало оседлости и появлению первых поселков. Революционную роль сыграло изобретение колеса, породившее колесный транспорт (Индская цивилизация). Большое значение для Древнего мира имело изобретение и распространение бронзы в III тыс. до н. э.. На смену бронзе пришло железо, которое смогли использовать только тогда, когда при помощи мехов температуру внутри глиняной печи (горна) смогли поднять до 900 С. Такие технологии появились во II тыс. до н. э. С освоением железа меч стал основным видом оружия. Также в рамках этого периода появились гребные ладьи. Помимо металлов широкое распространение получили новые материалы: керамика (кирпич) и текстиль (лён в Египте, хлопок в Индии, шелк в Китае). Распространение получили гидротехнические сооружения: шадуф, водочерпальное колесо и архимедов винт. В Древнем Китае изобрели воздушного змея и ракету. Благодаря сложной социальной организации в рамках древних обществ научились возводить сооружения до 146 метров в высоту (пирамида Хеопса). Изобретение арочных конструкций позволило увеличить площадь внутренних помещений до диаметра в 13 метров (Мавзолей Адриана). Древние римляне освоили бетон.

 Средневековая техника 

В Средневековье в земледелии получил распространение плуг с железным лемехом, освоен сплав латунь, внедрено оконное стекло и изобретены очки. 
Ещё в начале нашей эры безвестные инженеры изобрели водяную мельницу, наряду с которой позже стала использоваться и ветряная мельница. 

Прогресс наблюдался в металлургии, позволивший заменить горн на домницу (прототип доменной печи), внутри которой температура достигла 1350 С, а воздух накачивался с помощью гидравлики. Такие технологии привели к появлению и широкому распространению стали. 
Формой организации мастеров стал цех. 

В эпоху Средневековья появилось огнестрельное оружие (китайское Огненное копьё). 
Большой вклад в технический прогресс человечества сделал средневековый Китай, где были изобретены порох, бумага, книгопечатание и компас (четыре великих изобретения).

 Техника Ренессанса и раннего Нового времени 

Усовершенствование доменной печи позволило выплавлять чугун — основной материал в производстве пушек, что привело к широкому распространению огнестрельного оружия. К XVII веку дальность стрельбы пушек достигла 1 км.
 
С XVII века каменный уголь начал превращаться в основное топливо, постепенно вытесняя дрова. 
В 1657 году Гюйгенс существенно усовершенствовал механические часы.

 Техника промышленной эпохи 

Промышленный переворот совпал с усовершенствованием и механизацией ткацких станков (Прялка «Дженни» и Станок Жаккара). В 1771 году появилась «первая английская фабрика в собственном смысле слова». Появились паровые машины, пароходы и паровозы. Конкуренцию паровой машине вскоре составил двигатель внутреннего сгорания, позволивший создать мотоцикл и автомобиль. Ещё в XVIII веке был построен первый летательный аппарат аэростат, который положил начало воздухоплаванию. В 1764 году в Англии изобрели механическую прялку. В особое направление развилась электротехника: электролампа, электродвигатель и электростанция. Появились коммуникационные технологии: телеграф (в том числе и использованием Азбуки Морзе), телефон и радио.

В конце XVIII века в общем массиве знаний о технике стали различать традиционный описательный раздел и новый, нарождающийся, который получил название «технология». Иоганн Бекман (1739—1811) ввел в научное употребление термин «технология», которым он назвал научную дисциплину, читавшуюся им в германском университете в Геттингене с 1772 г. В 1777 г. он опубликовал работу «Введение в технологию», где писал: «Обзор изобретений, их развития и успехов в искусствах и ремёслах может называться историей технических искусств; технология, которая объясняет в целом, методически и определённо все виды труда с их последствиями и причинами, являет собой гораздо большее». Позже в пятитомном труде «Очерки по истории изобретений» (1780—1805 гг.) он развил это понятие..

В 1822 году Академик В. М. Севергин выделил 10 разделов технологии:

 металлы
 минералы
 дерево
 горючие материалы
 питательные вещества
 химические произведения
 обрабатывание животных
 ткани
 бумага
 орудия

 Техника новейшего времени 

В новейшее время дальнейшее развитие получили летательные аппараты: самолет и вертолёт. Появились космические корабли. Эволюционировали и коммуникационные технологии: телевидение, интернет, Wi-Fi, Bluetooth.

 См. также 
 Хронология изобретений человечества
 Научно-технический прогресс
 Институт истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН

 Литература 
 
 Дильс Г. Античная техника — Москва-Ленинград, 1934.
 Зайцев Г. Н., Федюкин В. К., Атрошенко С. А. История техники и технологий. СПб.: Политехника, 2007. — 416 с. ISBN 978-5-7325-0605-1
 Зворыкин А. А., Осьмова Н. И., Чернышев В. И., Шухардин С. В. История техники. — М.: Наука, 1962. −772 с. 
 Камардин И. Н. Развитие техники в древнем мире (учебное пособие). Пенза, 2006. — 72 с.
 Сидоров А. И. Очерки по истории техники. — М. : Гостехтеориздат, 1925. — 94 с 
 Шухардин С. В., Ламан Н. К., Федоров А. С.'' (отв. ред.). Техника в её историческом развитии (70-е годы XIX — начало XX в.). М.: Наука, 1982. −511 с.

Ссылки 
 greatachievements.org - Величайшие инженерные достижения XX века

Примечания 

История техники